Plaatsen in Bulgarije
Tsjavdar (Smoljan)
Tsjavdar (Sofia)